Recuerda (gemeente), gemeente in de Spaanse provincie Soria
 Recuerda (Juan Záizar) een lied van Juan Záizar dat werd uitbracht door Piet Veerman (1994) en Flaco Jiménez (1998)